Ерманос Санчез има више значења:

 Ерманос Санчез, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ерманос Санчез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику